Abbotsford Motor Company, een motorfietsmerk
Abbotsford (Melbourne), een buitenwijk van Melbourne
Abbotsford (Sydney), een buitenwijk van Sydney
Abbotsford (Brits-Columbia), een stad in Canada
Abbotsford (Schotland), een plaats in Schotland
Abbotsford (Wisconsin), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika